Романенков — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Романенков, Александр Михайлович (1905—1940) — Герой Советского Союза.
 Романенков, Василий Тихонович (1953—2013) — советский и российский художник, график.
 Романенков, Виктор (род. 1993) — эстонский фигурист.
 Романенков, Николай Титович (1919—1945) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Романенков — хутор в Воронежской области.

См. также 
 Романенко